Усть-Хакчан — посёлок в Сусуманском районе Магаданской области. Расположен на 1200 километре Колымской автотрассы.

География 
Расположен на реке Аркагала (приток р. Мяунджа).

В 105 км от районного центра — города Сусуман, в 776 км от областного центра Магадан.

Ближайшие населенные пункты — разрез Тал-Юрях 12 км, Контрандья — 20 км, Аркагала — 33 км, Кадыкчан — 43 км.

Население

Примечания 

Покинутые населённые пункты
Населённые пункты Сусуманского района